Ма́стер (от  — «начальник, глава, правитель, смотритель; учитель; руководитель»).

Значения 
 Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные, а также превосходно знающий своё ремесло; то же, что мэтр и маэстро.
 Мастер — наставник начинающего рабочего конкретного ремесла.
 Мастер — полноправный член цеха в средние века.
 Мастер — обращение к мальчику или подростку в Англии в ΧΙΧ веке.
 Мастер — руководитель первичного производственного участка (бригадир).
 Мастер — квалифицированный рабочий (обычно в организациях бытового обслуживания, например, телемастер)
 Мастер (, от ) на британском парусном флоте — уорэнт-офицер, отвечающий за всё на корабле, касающееся морской практики: навигация, совместное плавание, лоцманское плавание, паруса, постановка/съёмка с якоря и прочее. На современном международном флоте — капитан торгового судна.
 Мастер — степень посвящения в масонстве.
 Мастер спорта — квалификационная ступень в спорте.
 Мастер — во многих специальностях указывается класс. Например, специалист третьего (второго, первого) класса. Звание «мастер» идёт выше специалиста первого класса. Широко использовалось в Вооружённых Силах СССР.
 Мастер — нагрудный знак военнослужащих в вооружённых силах России и СССР.
 Мастер — ведущий ролевой игры.
 Мастер — приём построения интерфейса пользователя, при котором задача разбивается на несколько шагов с переходом по ним с помощью кнопок «Далее» и «Назад».
 МАСТЕР — глобальная сеть телескопов-роботов.

В искусстве 
 «Мастер» — советская и российская рок-группа.
 «Мастер» — дебютный альбом одноимённой советской рок-группы.
 «Master» — американская рок-группа.
 «Мастер» — советский фильм, снятый режиссёром Янисом Стрейчем в 1976 году.
 «Мастер» — гонконгский фильм, снятый режиссёром Лу Цзюньгу в 1980 году.
 «Мастер» — советский фильм о жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова, снятый режиссёром Ольгой Козновой в 1987 году.
 «Мастер» — гонконгский фильм, снятый режиссёром Цуй Харком в 1992 году.
 «Мастер» — польский фильм, снятый режиссёром Петром Тшаскальским в 2005 году.
 «Мастер» — американский фильм, снятый режиссёром Полом Томасом Андерсоном в 2012 году.
 Мастер — персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 Мастер — персонаж из британского телесериала «Доктор Кто».
  — американский телесериал 1984 года.
 «Мастер» — российский телесериал 2021 года.

Персоналии 
 Мастер, Эдит (1932—2013) — американская спортсменка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976) по выездке.

См. также 
 Мастер-класс — метод обучения.
 Мастер танца (танцмейстер; историческое понятие) — учитель танца и бального церемониала, балетмейстер.
 Магистр () — академическая степень.
 Мастер-диск — компакт-диск, служащий образцом для печати партии дисков.
 Мастер-плёнка — плёнка, на которой прожжены отверстия в зеркальном отображении в соответствии с копируемым изображением (применяется в ризографах).
 Мастеринг — окончательное сведение студийных аудиозаписей в готовую композицию.
 Подмастерье — ученик и помощник мастера.
 — фамилия.
 «КАМАЗ-мастер» — российская автогоночная команда.
 «Мастер-Сатурн» — училище олимпийского резерва в Егорьевске.
 Renault Master — серия малотоннажных грузовых автомобилей компании Renault, выпуская с 1980 года.
 MasterCard — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация.
 
 
   (значения)

Примечания